Геласий може да се отнася до:

 Геласий – геоложки период
 Геласий I – римски папа, починал 496 г.
 Геласий II – римски папа, починал 1119 г.
 Геласий Нюйоркски – български митрополит